

Cinema 
 The Whip – film del 1917 diretto da Maurice Tourneur
 The Whip – film del 1928 diretto da Charles Brabin

Musica
 The Whip – gruppo musicale britannico